Jack O'Brien désigne notamment : 
 Jack O'Brien (1939-), metteur en scène et producteur de théâtre américain ; 
 Jack O'Brien, un acteur américain du début du  ; 
 Jack O'Brien (1980-), éditeur américain ; 
 Jack O'Brien (1932-), joueur de football américain ; 
 Jack O'Brien (1910-1982), lutteur professionnel mexicain d'origine américaine ; 
 Jack O'Brien, un joueur de rugby.

Des joueurs de football australien 
 Jack O'Brien (1887-1959), footballeur (football australien) pour Essendon et Fitzroy ; 
 Jack O'Brien (1893-1934), footballeur australien pour South Melbourne ; 
 Jack O'Brien (1898-1966), footballeur australien pour Essendon et Footscray ; 
 Jack O'Brien (1906-1970), footballeur australien pour South Melbourne et Hawthorn.

Des joueurs américains de baseball 
 Jack O'Brien (1860-1910), receveur ; 
 Jack O'Brien (1873-1933), voltigeur.

Un pseudonyme 
 Jack O'Brien, nom de scène de John B. O'Brien (1884-1936), acteur et réalisateur américain de l'époque du cinéma muet.